Carlos Julián Quintero (1986), Colombiaans wielrenner
Carlos Darwin Quintero (1987), Colombiaans voetballer
Carlos Luis Quintero (1982), Ecuadoraans voetballer
Juan Carlos Quintero (1978), Colombiaans voetballer